Ковалис има више значења:
 Ковалис (Монтана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Монтана
 Ковалис (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон